Brunnenthal (Oostenrijk)
Brunnenthal (Zwitserland)